Le terme Ulverton peut se référer a:

Toponymes
Ulverton, Ulverton est une municipalité du Québec située dans la MRC du Val-Saint-François en Estrie, au Québec, Canada.
Rivière Ulverton, un tributaire de la rivière Saint-François, coulant dans la MRC de Le Val-Saint-François, en Estrie, au Québec, Canada.

Littérature
Ulverton (roman), le premier roman de l'écrivain britannique Adam Thorpe.